АО «Трансвит»  — один из крупнейших в России производителей радиотехнической и светотехнической продукции. Основное направление деятельности предприятия производство трансформаторов, дросселей, пускорегулирующей аппаратуры офисно-бытовых светильников и светильников для ЖКХ. Компания зарегистрирована и расположена в городе Великий Новгород.

Полное фирменное наименование — акционерное общество «Трансвит»; предыдущее название — Новгородский завод имени XXIV партсъезда.

История 
АО «Трансвит»» ведет свою историю с 1961 года. 

Именно в сентябре 1961 года «Постановлением Совета народного хозяйства Ленинградского экономического административного района» путём реорганизации Новгородского кирпично-черепичного завода № 2, был создан «Новгородский завод радиотехнических изделий».

1 августа 1966 года предприятие было реорганизовано в «Новгородский трансформаторный завод».

В апреле 1971 года предприятие было переименовано в «Новгородский завод имени XXIV партсъезда».

20.05.1993 года распоряжением администрации г. Новгорода № 550-рр было создано АО «Трансвит». 

С 25 июня 1996 г. завод называется ОАО «Трансвит». (Распоряжение Администрации г. Новгорода № 33 р-р 25.06.1996 года. Предприятие входило в новгородское научно-производственное объединение «Комплекс», куда входили также производственные компании «Комета», «Спектр», «Эльбор» и «Эллипс»).

В мае 2016 года ОАО «Трансвит» было преобразовано в АО «Трансвит».

На сегодняшний день  АО «Трансвит» входит в состав Объединенной группы компаний «Трансвит».

Собственники и руководство 
Председатель совета директоров АО "Трансвит" - Кулаков Александр Иванович

Генеральный директор АО "Трансвит" - Шабунин Сергей Николаевич

Деятельность 
АО «Трансвит»» это один из крупнейших в России разработчиков и производителей радиотехнической и светотехнической продукции. Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- производство понижающих трансформаторов мощностью до 400 Вт.;

- производство дросселей для систем погружной телеметрии, используемых в нефтегазовой промышленности;

- производство ученических, офисно-бытовых светильников и светильников для ЖКХ;

- производство источников питания в адаптерных и настольных корпусах мощностью до 30 Вт.;

- производство пускорегулирующей аппаратуры;

Объединение имеет в своем составе собственные производства: сборочное, литейное, штамповочное, инструментальное, гальваническое, намоточное, покрасочное. А также своё конструкторское бюро и испытательный центр.

Нашими партнёрами являются крупнейшие предприятия страны, стран ближнего и дальнего зарубежья – производители:

- бытовой радиоэлектронной и вычислительной аппаратуры;

- медицинской и приборостроительной техники;

- лифтового хозяйства;

- насосного оборудования для нефтегазовой отрасли;

- предприятия оборонного комплекса страны.

Качество продукции 
Система управления качеством при изготовлении продукции на предприятиях объединения соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001, что засвидетельствовано соответствующими документами. Вся выпускаемая продукция имеет все необходимые сертификаты безопасности.

Примечания

Ссылки 
 АО "Трансвит" - производитель, входит в группу компаний "Трансвит"
 Трансвит-Центр - группа компаний "Трансвит"
 Торговый Дом Трансвит - один из дилеров группы компаний "Трансвит"

Компании Великого Новгорода
Предприятия Великого Новгорода